Margueritta är ett släkte av kräftdjur. Margueritta ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotkräftor
Margueritta